Saint-Thibault puede referirse a:

 Saint-Thibault, comuna francesa del departamento de Aube.
 Saint-Thibault, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Saint-Thibault, comuna francesa del departamento de Oise.

Otros 
Saint-Thibault-des-Vignes, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.